Иванич () — имя собственное южнославянского происхождения; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Иванич, Мирко (род. 1993) — сербский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Иванич, Младен (род. 1958) — боснийский политик, член Президиума Боснии и Герцеговины от боснийских сербов. 
 Иванич, Тибор (1937—2014) — венгерский футболист и тренер.

Топонимы 
 Иванич-Град — город в Хорватии, административно входит в Загребскую жупанию.
 Клоштар-Иванич — община в Хорватии, входит в Загребскую жупанию.

См. также 
 Иваничи (значения)